Го́мельский радиозаво́д (ОАО "Гомельский радиозавод") — одно из крупных предприятий города Гомеля и одно из основных предприятий радиотехнической промышленности Белоруссии.

Расположение 
Завод находится в Советском районе г. Гомеля, на его западной окраине, в лесном массиве, рядом с Гомельским химическим заводом (ул. Объездная, 9).

История 
Гомельский радиозавод им. 60-летия СССР был основан в 1969 году.

До распада СССР завод выпускал продукцию исключительно для нужд обороны.

В настоящее время основными видами деятельности являются капитальный ремонт и модернизация спецтехники, выпуск промышленного и строительного оборудования, сельхозтехники, ТНП. Есть широкие технологические возможности для выпуска нестандартного крупногабаритного оборудования и металлоконструкций.

Выпускаемая продукция 
 Передвижные дождевальные машины,
 Круговые дождевальные машины,
 ботвоудалители,
 транспортеры для уборки овощей,
 прицепы тракторные,
 стенды для обкатки двигателей внутреннего сгорания
 водоочистное оборудование,
 электроплитки,
 бытовые светильники,
 мебель,
 фурнитура

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Министерство промышленности Республики Беларусь
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь

Предприятия Гомеля
Производители радиотехнической аппаратуры
Производители фурнитуры
Предприятия машиностроительной промышленности СССР
Предприятия электротехнической промышленности СССР